Il Campionato argentino di rugby a 15 2009 è stato vinto per il quarto anno consecutivo dalla selezione della Unión Cordobesa de Rugby che ha battuto in finale la selezione della Tucumàn.

Contesto 
 Argentina ed Inghilterra si affrontano due volte a Giugno. Successo a Manchester per gli Inglesi (37-15), rivincita per i "pumas" (24-22) a Salta.
 Grande attività per la "nazionale "A" che batte due volte la Namibia in visita in Argentina, quindi si aggiudica come tradizione il campionato sudamericano. Quindi partecipa alla Churchill Cup (3º posto).
 A novembre la Nazionale "A" supera 2 volte l'Uruguay in casa, prima di recarsi in tour in Europa dove affronta la Georgia (sconfitta 22-24), Portogallo (vittoria 24-13) e Irlanda "A" (sconfitta 31-0).
 A novembre i "pumas" subiscono due sconfitte con Inghilterra (6-19), Galles (16-33) e battono la Scozia (9-6).

Torneo "Campeonato"

Girone A

Girone 1 

Classifica

|}

Girone 2 

Classifica

|}

Semifinali

Finale

Play Out

 Campione: Córdoba
 Retrocedono: San Juan

Torneo "Ascenso"

Girone "Norte 1" 

|}

Girone Norte 2 
 Prima giornata

|}

Girone Sur 1 

|}

Girone Sur 2 

|}

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni